

Годжес — місто, штат Алабама
 Годжес — місто, штат Південна Кароліна

 Бен Годжес